Ангелы Смерти:

 Ангелы Смерти — ангелы, забирающие жизнь (душу) у людей.
 Ангелы Смерти — аниме, состоит из 24 серий. Режиссёр Коити Охата.